Когольюдо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 97 км². Население — 690 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Эмблема Когольюдо — герб знатного рода де ла Серда, которому издавна принадлежали эти края. В Когольюдо сохранился раннеренессансный дворец Луиса де ла Серда — покровителя Христофора Колумба.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары